Lejno ist der sorbische Name folgender Orte:

 Geierswalde, Gemeinde Elsterheide
 Lehn, Gemeinde Hochkirch
 Lehn, Gemeinde Obergurig
 Lehndorf, Gemeinde Panschwitz-Kuckau